Grote kraaghoningzuiger
 Kleine kraaghoningzuiger